Marvin Davis (acteur) (1931-2005), 
 Marvin H. Davis (1925-2004), fondateur de Davis Petroleum, ancien propriétaire de 20th Century Fox
 Marvin Aubrey Davis (1910-1998), imagineer et directeur artistique chez Disney.